Caninana pode referir-se a:

Serpentes
 Caninana, (Spilotes pullatus)

Plantas
 Securidaca lanceolata - trepadeira lenhosa;
 Chiococca alba - Cainca ou raiz-preta.

Desambiguação